Vespro della Beata Vergine è il titolo di alcune composizioni musicali sacre:

Vespro della Beata Vergine di Adrian Willaert (1559 ca.)
Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi (1610)
Vespro della Beata Vergine di Johann Rosenmüller (1670-1680)
Vespro della Beata Vergine di Heinrich Ignaz Franz Biber (1693)